William Kanerva (Impilahti, 26 de novembro de 1902) é um futebolista finlandês que já atuou no HJK, HPS, e na Seleção Finlandesa de Futebol.

Kanerva, William